

Notes et références 

Niversac - Agen